Пи́рттипо́хья () — топоним в Сортавальском районе Карелии России.

 Пирттипохья — недействующий остановочный пункт и бывшая промежуточная железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 304,6 км перегона Маткаселькя — Янисъярви линии Маткаселькя — Суоярви. Расположен в посёлке Пирттипохья.
 Пирттипохья — посёлок в Кааламском сельском поселении.
 Пирттипохья — урочище у озера Маткаселькялампи. Координаты 61.965027, 30.635394